Závody ve skocích na lyžích na Zimních olympijských hrách 2018 na středním můstku  proběhly 8. a 10. února 2018 na můstcích skokanského střediska Alpensia Ski Jumping Centre.

Souhrn výsledků

Průběh závodu 
Po bezproblémové kvalifikaci finále ovlivnily silné poryvy větru. Na veleskok průměrného Američana Kevina Bicknera jury postupně reagovala snížením nájezdového okna až o dvě čísla. Na aktuální snížení nájezdu doplatili favorizovaní Polák Dawid Kubacki a Japonec Džunširó Kobajaši. První kolo vyhrál s velkým náskokem Polák Stefan Hula ml. následovaný krajanem a obhájcem zlaté olympijské medaile Kamilem Stochem. Druhé kolo maximálně ovlivnily silné poryvy větru, které místy přesahovaly kritickou hodnotu 5 m·s−1. Přerušování závod natáhlo do pozdních nočních hodin. Podmínky druhého kole sedly Noru Robertu Johanssonu, který se z desátého místa po prvním kole probojoval na stupně vítězů. Po prvním kole vedoucímu Poláku Stefanu Hulovi naopak podmínky nepřály, za silný vítr odečetl 18,2 bodů a skončil bez medaile. S náročnými podmínkami se nejlépe vyrovnal favorizovaný Němec Andreas Wellinger a získal zlatou olympijskou medaili.

Finále 
 Datum: 10.2.2018
 Začátek závodu: 21:35 KST
 Konec závodu: 00:19 KST
 Teplota vzduchu: −9 až −12 °C

 Konstrukční bod (K): 98 m
 Kritický bod (HS): 109 m

Reference:

Kvalifikace 
 Datum: 8.2.2018
 Začátek závodu: 21:30 KST
 Konec závodu: 22:40 KST
 Teplota vzduchu: −7 °C

 Konstrukční bod (K): 98 m
 Kritický bod (HS): 109 m

Reference: 

Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 2018